Bajuk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Bajuk (1943–2011), slowenischer Politiker und Ministerpräsident
 Lidija Bajuk (* 1965), kroatische Sängerin und Komponistin
 Matevž Bajuk (* 1990), slowenischer Badmintonspieler